Джураев Кодир Асадович (; 11 августа 1972 года, село Ширин, Вабкентский район, Бухарская область, Узбекская ССР, СССР) — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан с 2010 года.

Ссылки 
 Профиль депутата на сайте Законодательной палаты

Депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Члены Социал-демократической партии «Адолат»